Дам'янович — хорватське та сербське прізвище.

Відомі носії:

 Даріо Дам'янович (1981) — боснійський футболіст
 Деян Дам'янович (1981) — чорногорський футболіст